Alberto Rodríguez peut désigner :
 Alberto Rodríguez (1924-), écrivain argentin ;
 Alberto Rodríguez (né en 1971), réalisateur et scénariste espagnol ;
 Alberto Rodríguez (né en 1974), un footballeur mexicain ;
 Alberto Rodríguez (né en 1981), un homme politique espagnol ;
 Alberto Rodríguez (né en 1984), un footballeur péruvien ;
 un catcheur mexicain connu sous le pseudonyme Alberto Del Rio.